MGD PM-9 — Французский пистолет-пулемет разработанный в конце 40-х и 50-х годов XX века инженером по имени Луи Дебюи (Debuit). Не производится серийно.

История 
В конце 40 гг XX- го века Луи Дебюи, работавший в компании Etablissements Merlin Gerin начал работу над новым пистолетом пулеметом. Он хотел создать оружие компактной и портативной конструкции, которое характеризуется небольшой отдачей. Для достижения этих целей, конструктор решил разработать оружие весьма необычной формы и принципа работы. Он применил полусвободный затвор. Использовалась конструкция опытного единого пулемёта, представленного конструктором фирмы Gustloff-Werke Виктор Барнитцке на конкурс одновременно с MG42. Движение затвора при помощи зубчатой рейки и шестерёночного механизма передавалось двум маховикам, раскручивавшимся в обратные стороны, нейтрализуя энергию отдачи (пулемёт не был принят из-за быстрого износа рейки и шестерён).

В пистолете-пулемёте MGD использовалась схожая система, но с одним маховиком и без реечного механизма. В годах 1954—1955 произведено около тысячи MDG в нескольких вариантах с разной длиной ствола и типом приклада (фиксированной длины или складным). Необычным конструкторским решением была также возможность «складывания» ПП наподобие раскладушки, что снижало габариты оружия в небоевых ситуациях и при переноске.

В 1956 году лицензия на MDG была продана немецкой компании Erma Werke, но там было выпущено только несколько ПП этого типа (ERMA PM-9), и компания Erma Werke решила сосредоточиться на производстве более классических, менее дорогих образцов оружия.

Пистолет-пулемет MDG не был принят на вооружении военными ни одной страны.

ТТХ 
 Калибр: 9×19 mm Luger / Parabellum
 Вес: 2,53 кг
 Длина: (приклад сложен/раскрыт) 359 / 659 мм
 Длина ствола: 213 мм
 Темп стрельбы: 750 выстрелов в минуту
 Емкость магазина: 32 патрона
 Эффективная дальность: 100 метров

См. также 
 KRISS Vector

 ARES FMG и ПП-90 — «складные» пистолеты-пулемёты, в которых ствольная коробка и плечевой упор в сложенном состоянии образуют своего рода футляр для оружия.

Ссылки 
 Пистолет-пулемет MGD / ERMA PM-9 (Франция) 

Оружие с полусвободным затвором
Пистолеты-пулемёты Франции
Оружие под патрон 9 × 19 мм Парабеллум